Меруерт Айткажиевна Казбекова (, род. 30 августа 1961, Кокчетав, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель,  (2010), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2012 года).

Биография 
Родилась в 1961 году в городе Кокчетав.

В 1979 году поступила и 1983 году окончила финансово-кредитный факультет Алматинский институт народного хозяйства по специальности .

В 2007 году окончила кафедру политологии и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности .

В 2010 году защитила на кафедре политологии и политического управления диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук на тему «Взаимоотношение власти и оппозиции в условиях политической модернизации России и Казахстана». Научный руководитель: Тимофеева Лидия Николаевна — доктор политических наук, профессор.

Трудовая деятельность 
С 1983 по 1985 годы — инженер государственного страхования Южно-Казахстанской области.

С 1986 по 1989 годы — инженер-экономист, экономист, старший экономист Кокшетауского горисполкома.

С 1991 по 1992 годы — руководитель хозрасчётно-экономической группы в г. Кокшетау.

С 1992 по 2006 годы — директор ТОО «Тлектес», финансовый директор ТОО «АВЗ — 007».

С 1998 по 2002 годы — председатель Акмолинского областного филиала Ассоциации деловых женщин (на общественных началах).

С 2002 по 2006 годы — председатель Центра развития женского предпринимательства (на общественных началах).

С 2006 по 2008 годы — начальник управления Департамента финансов АО НК «Қазақстан темір жолы».

С 2008 года — председатель общественного объединения «Союз женщин-предпринимателей Казахстана».

С 20 января 2012 года по 20 января 2016 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва от партии «Ак жол», секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

С 24 марта 2016 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Награды 
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2015 — Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2016 — Орден Курмет (13 декабря 2016 года)
 Награждена Почётной грамотой Республики Казахстан и Благодарственным письмом президента Республики Казахстан.
 2018 — Медаль «20 жыл Астана» (27 июня 2018 года).

Примечания

Ссылки 
 Личная страница депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Меруерт Казбековой

Выпускники Университета Нархоз
Выпускники Российской академии государственной службы
Члены Демократической партии Казахстана «Ак жол»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва